Les forêts valdiviennes désignent une région au climat tempéré du Sud de la côte chilienne. Il faut distinguer :
 l'écorégion terrestre (WWF) des forêts tempérées valdiviennes ;
 l'écorégion globale (WWF) des forêts pluviales tempérées valdiviennes / Îles Juan-Fernandez, qui regroupent la première ainsi que les forêts tempérées des îles Juan Fernandez ;
 le point chaud de biodiversité (Conservation International) des forêts chiliennes à précipitations hivernales et forêts valdiviennes.